Pour être libre peut faire référence à :

Musique 
 Pour être libre, une chanson des 2Be3
 Pour être libre, un album de Lââm
 Pour être libre, une chanson de Lââm

Télévision 
 Pour être libre, une série télévisée française